Шевелево, Шевелёво — топоним в России:

 Вологодская область
 Шевелево — деревня в Кирилловском районе.
 Шевелево — деревня в Устюженском районе.
 Курская область
 Шевелево — село в Обоянском районе.
 Ленинградская область
 Шевелёво — старое название платформы «73-км» Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург — Выборг.
 Московская область
 Шевелево — деревня в Клинском районе.
 Нижегородская область
 Шевелёво — деревня в Сокольском районе.
 Новгородская область
 Шевелёво — деревня в Новгородском районе.
 Псковская область
 Шевелево — деревня в Новосокольническом районе.
 Шевёлево — деревня в Палкинском районе (Палкинская волость, у д. Гороховище).
 Шевёлево — деревня в Палкинском районе (Палкинская волость, у д. Леонтьево).
 Шевелёво — деревня в Псковском районе.
 Рязанская область
 Шевелево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Смоленская область
 Шевелево — деревня в Демидовском районе.
 Шевелево — деревня в Ельнинском районе.
 Тверская область
 Шевелево — село в Кашинском районе.
 Шевелево — деревня в Кимрском районе.
 Ярославская область
 Шевелево — деревня в Любимском районе.